Габрилево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Витебская область
 Габрилево — деревня, Плосковский сельсовет Толочинского района Витебской области
 Габрилево — деревня, Толочинский сельсовет Толочинского района Витебской области